Kościół św. Józefa (Podgórze)
 Kościół bernardynek św. Józefa (ul. Poselskiej)
 Kościół św. Józefa (os. Kalinowe)
 Kościół Opieki św. Józefa w Krakowie przy ul. Łobzowskiej 40